Edward Glover peut désigner :
 Edward Glover (1885-1980), athlète américain ;
 Edward Glover (1888-1972), médecin et psychanalyste britannique.